Zijkanaal A (Noord-Holland)
Zijkanaal A (Terneuzen)